

Населені пункти та їхні частини
 Сероцьк — місто в Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Сероцьк — гміна в Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Сероцьк — село в гміні Прущ Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сероцьк — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Сероцьк — колонія в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки